Franz Gerauer ist der Name folgender Personen:

* Franz Gerauer (Politiker, 1869) (1869–1952), deutscher Politiker, Reichstagsabgeordneter 
 Franz Gerauer (Politiker, 1900) (1900–1987), deutscher Politiker, MdS Bayern